Брасла:
 Брасла — фамилия:
 Брасла, Варис (род. 1939) — советский и латвийский режиссёр театра и кино;
 Брасла — приток Гауи;
 Брасла — приток Диваи;
 Брасла — название верхнего течения притока Вии;
 Брасла — населённый пункт в Кримулдской волости Сигулдского края Латвии;
 Брасла — населённый пункт в Страупской волости Цесисского края Латвии.